Termínem Akropolis mohou být označena tato témata:
 Akropolis – obecný archeologický termín
 Akropolis (Athény) – náboženské centrum a dominanta Athén, na stránce o tomto městě najdete i stručný popis Akropolis
 Akropolis (divadlo) – divadlo v Paláci Akropolis v letech 1927–1940
 Radio Akropolis – pražské studentské internetové rádio
 Palác Akropolis – Pražský klub
 Nakladatelství Akropolis
 Nová Akropolis – mezinárodní kulturní asociace
 AKROPOLIS – rodinné centrum